O Grande Prêmio da Malásia de 2010 foi a décima quinta etapa da Temporada de MotoGP de 2010. Aconteceu entre os dias 8 e 10 de outubro de 2010 no Sepang International Circuit. A corrida foi vencida por Valentino Rossi.

Classificação da MotoGP

Classificação da 250cc

Classificação da 125cc

Referências 

Malasia
2010
Desporto na Malásia em 2010